Волузий (Volusius) е име на:

 старата преторска фамилия Волузии от Древен Рим

 Квинт Волузий, префект в Киликия при Цицерон 51—50 пр.н.е. и баща на Волузия Сатурнина
 Луций Волузий Сатурнин (консул 12 пр.н.е.), суфектконсул 12 пр.н.е.; брат на Волузия Сатурнина
 Луций Волузий Сатурнин (консул 3 г.), суфектконсул 3 г.
 Луций Волузий Сатурнин (понтифекс), син на суфектконсула от 3 г.
 Квинт Волузий Сатурнин, консул 56 г.
 Луций Волузий Сатурнин (консул 87 г.), консул 87 г.
 Квинт Волузий Сатурнин (консул 92 г.), консул 92 г.
 Луций Волузий Мециан, юрист, префект на Египет 161 г.; зет на Авидий Касий
 Марк Метилий Аквилий Регул Непот Волузий Торкват Фронтон, консул 157 г.
 Квинт Волузий Флак Корнелиан, консул 174 г.

Жени:
 Волузия Сатурнина, съпруга на Марк Лолий Павлин Младши, майка на императрица Лолия Павлина (+ 49), третата съпруга на император Калигула
 Волузия Ветия или Волузия Мециана (135–175), дъщеря на Луций Волузий Мециан, съпруга на Авидий Касий
 Волузия Лаодика, дъщеря на римския узурпатор Авидий Касий и Волузия Ветия Мециана, майка на Тинея

Други:
 Волуша (Volusia County), окръг в щата Флорида, САЩ

Вижте също 
 Волузиан
 Вулзон